Aataminsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Aataminsaari (ö i Södra Savolax), Nyslott,  (1 ha)
2. Aataminsaari (ö i Lappland), Norra Lappland,  (1 ha)
4. Aataminsaari (ö i Enare träsk, Enare), ö, Lappland, Norra Lappland,  (12 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar